Paresh Rawal (né en 1950), acteur indien
 Sashi Rawal, chanteuse népalaise